Il Controguerra Riesling è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Teramo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino con sfumature verdoline
odore: caratteristico e gradevole
sapore: secco, fresco, armonico

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Teramo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Riesling